Division I i fotboll 1989 var 1989 års säsong av Division I som bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick upp till Allsvenskan och de två sämsta degraderades till Division II. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.
Östers IF är det senaste laget som gått obesegrat genom någon av Sveriges två högsta serier.

Serier

Norra 
Hammarby IF vann serien och gick upp till Allsvenskan. Matchen mellan Luleå FF/IFK Luleå och Vasalunds IF slutade 0-0. Hammarby var då tvungna att vinna med 6 mål borta mot Karlstad BK. När matchen i Luleå närmade sig full tid så stod det 0-3 i Karlstad. När speakern i Karlstad meddelar att det är slut i Luleå så står det 0-4. 4 minuters tilläggstid aviserades i Karlstad. Efter ett mål i den 92:a stod det 0-5. I ett sista anfall så kommer bollen i mål med 15 sekunder kvar så stod det 0-6 och Hammarby var i allsvenskan. Matchen är känd som undret i Karlstad och allt skedde söndagen 22 oktober 1989. Hammarby hade inte lett serien någon gång förut under säsongen. Det var avgörandet i serien.

Södra 
Östers IF vann serien och gick till Allsvenskan.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1989
1989
Fotbollssäsongen 1989